Wilkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilkins House (Athens, Georgia), NRHP-ID 70000202
 Wilkins House (Houston, Texas), NRHP-ID 84001831

Siehe auch:
 Wilkinson House